Nerine cirratulus är en ringmaskart. Nerine cirratulus ingår i släktet Nerine och familjen Spionidae. Utöver nominatformen finns också underarten N. c. hirsuta.

Källor 

Havsborstmaskar
cirratulus